Сан Лазаро има више значења:

 Сан Лазаро (Комонду), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Сан Лазаро (Лос Кабос), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Сан Лазаро (Кармен), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Сан Лазаро (Канделарија), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Сан Лазаро (Колима), насеље у савезној држави Колима у Мексику
 Сан Лазаро (Мазатан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Сан Лазаро (Окосинго), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Сан Лазаро (Пихихијапан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Сан Лазаро (Венустијано Каранза), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Сан Лазаро, Новиљеро (Виљафлорес), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Сан Лазаро (Маркес де Комиљас), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Сан Лазаро (Морелос), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Сан Лазаро (Олинала), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Сан Лазаро (Отон П. Бланко), насеље у савезној држави Кинтана Ро у Мексику
 Сан Лазаро (Сиудад Ваљес), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Сан Лазаро (Ел Фуерте), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Сан Лазаро (Магдалена), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Сан Лазаро (Баланкан), насеље у савезној држави Табаско у Мексику
 Сан Лазаро (Виљагран), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Сан Лазаро (Јанга), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Сан Лазаро (Мотул), насеље у савезној држави Јукатан у Мексику
 Сан Лазаро (Гвадалупе), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику